

Ньюбері — місто, штат Массачусетс
 Ньюбері — місто, штат Нью-Гемпшир
 Ньюбері — місто, штат Вермонт
 Ньюбері — селище, штат Вермонт

Див. також 
 Ньюберрі